Q50 oder Q 50 steht für:

 Agonadismus (ICD-10-Klassifikation)
 Infiniti Q50, japanisches Automobil

Abkürzung